Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2010 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (prvaka)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finale)
 Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (četrtfinale)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirni (prvi krog)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (tretji krog)
 František Čermák /  Michal Mertiňák (prvi krog)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (drugi krog)
 Marcel Granollers /  Tommy Robredo ''(drugi krog)

<ol start="9">
 Christopher Kas /  Dick Norman ''(prvi krog) 
 Julian Knowle /  Robert Lindstedt ''(prvi krog)
 Simon Aspelin /  Paul Hanley ''(tretji krog)
 Marcelo Melo /  Bruno Soares ''(prvi krog)
 Michaël Llodra /  Andy Ram ''(prvi krog) 
 Martin Damm /  Filip Polášek ''(drugi krog)
 Jaroslav Levinský /  Travis Parrott ''(prvi krog)
 James Blake /  Mardy Fish ''(odstop)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner  ''(tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

4. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrtfinale
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= M Granollers  T Robredo
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= M Ebden  B Klein
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=ALT
| RD1-team03= A Falla  S Giraldo
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= J Brunström  J-J Rojer
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= F López  R Schüttler
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= F Gil  K Vliegen
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Clément  J Erlich
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= J Knowle  R Lindstedt
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=4
| RD1-seed09=15
| RD1-team09= J Levinský  T Parrott
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= R Junaid  P Luczak
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= P Marx  I Zelenay
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= N Lindahl  M Reid
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=''' A Montañés 

Moške dvojice
2010